

Aziende
 Cotonificio Dell'Acqua, azienda tessile italiana

Persone
 Alba Dell'Acqua Rossi, partigiana e insegnante italiana
 Alberto Dell'Acqua, attore e stuntman italiano
 Alessandro Dell'Acqua, stilista italiano
 Angelo Dell'Acqua, cardinale italiano
 Carlo Dell'Acqua, costruttore italiano
 Carlo Dell'Acqua, industriale italiano
 Cesare Dell'Acqua, pittore italiano
 Enrico dell'Acqua, imprenditore italiano
 Liliana Dell'Acqua, conduttrice radiofonica e televisiva italiana
 Ottaviano Dell'Acqua, attore e stuntman italiano
 Roberto Dell'Acqua, attore e stuntman italiano

Pagine correlate
Acqua (disambigua)
Dall'Acqua